Zmory – powieść Emila Zegadłowicza
 Zmory – film z roku 1978, adaptacja powieści E. Zegadłowicza w reżyserii Wojciecha Marczewskiego.